Avahi – zwierzę z rodziny małpiatek.
 Avahi – program komputerowy.